Sefton est un patronyme et toponyme pouvant désigner:

Prénom
Sefton Brancker (1877-1930), officiel de l'armée de l'air britannique
Sefton Delmer (1904-1979), journaliste et propagandiste britannique

Patronyme
Allan Roy Sefton (1921-1989), ornithologiste et environnementaliste australien
Clyde Sefton (né en 1951), cycliste australien
Fred Sefton (1888-1976), joueur et entraîneur de basket-ball américain

Personnage
Amanda Sefton, personnage fictif de Marvel Comics

Toponyme

Sefton, banlieue de Sydney en Nouvelle-Galles du Sud

Sefton, quartier de Dún Laoghaire dans le comté de Dublin

Sefton, hameau du district de Waimakariri

Sefton, village du Merseyside
District métropolitain de Sefton, administration locale

Cheval
Sefton (1963-1993), cheval de l'Armée britannique, survivant de l'attentat de Hyde Park
Sefton (1875-1891), cheval de course britannique

Voir aussi

Homonymie de patronyme
Homonymie de toponyme